Neal LaMoy Broten, ameriški hokejist, * 29. november 1959, Roseau, Minnesota, ZDA.

Broten je bil leta 1979 kot skupno 42. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1980/81. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Dallas Stars, New Jersey Devils in Los Angeles Kings, je v sedemnajstih sezonah odigral 1099 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 289  golov in 634 podaj, ter 135 tekem končnice, na katerih je dosegel 35 golov in 63 podaj. Leta 1995 je z Devilsi osvojil Stanleyjev pokal. 

Za ameriško reprezentanco je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 1980, kjer je z reprezentanco osvojil naslov olimpijskega prvaka z zmago nad sovjetsko reprezentanco, znani kot Čudež na ledu. Nastopil je tudi na kanadskem pokalu v letih 1981 in 1984 ter Svetovnem prvenstvu 1990.

7. februarja 1998 so v klubu Dallas Stars upokojili njegov dres s številko 7. Leta 2000 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| University of Minnesota
| NCAA
| 78/79
|
| 40
| 21
| 50
| 71
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| U.S. National Team
| Nat-Tm
| 79/80
|
| 62
| 27
| 31
| 58
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota
| NCAA
| 80/81
|
| 36
| 17
| 54
| 71
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 80/81
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|
| 19
| 1
| 7
| 8
|
| 9
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 81
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 81/82
|
| 73
| 38
| 60
| 98
|
| 42
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 82/83
|
| 79
| 32
| 45
| 77
|
| 42
|
| 9
| 1
| 6
| 7
|
| 10
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 83/84
|
| 76
| 28
| 61
| 89
|
| 43
|
| 16
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 84/85
|
| 80
| 19
| 37
| 56
|
| 39
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 85/86
|
| 80
| 29
| 76
| 105
|
| 47
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 86/87
|
| 46
| 18
| 35
| 53
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 87/88
|
| 54
| 9
| 30
| 39
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 88/89
|
| 68
| 18
| 38
| 56
|
| 57
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
|
| 80
| 23
| 62
| 85
|
| 45
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 90/91
|
| 79
| 13
| 56
| 69
|
| 26
|
| 23
| 9
| 13
| 22
|
| 6
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 91/92
|
| 8
| 1
| 7
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 91/92
|
| 76
| 8
| 26
| 34
|
| 16
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 92/93
|
| 82
| 12
| 21
| 33
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 93/94
|
| 79
| 17
| 35
| 52
|
| 62
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 94/95
|
| 17
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 30
| 8
| 20
| 28
|
| 20
|
| 20
| 7
| 12
| 19
|
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
|
| 55
| 7
| 16
| 23
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 96/97
|
| 11
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
|
| 19
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
|
| 20
| 8
| 7
| 15
|
| 12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1285
| bgcolor="#7FFF00" | 367
| bgcolor="#7FFF00" | 788
| bgcolor="#7FFF00" | 1155
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 682
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
|}

Zunanje povezave 
 

Ameriški hokejski centralni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Berlin Capitals
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Los Angeles Kings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami‎
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih